Край Вы́сочина () — административная единица (край) Чешской республики, расположен на юго-востоке исторической области Богемия и частично на юго-западе Моравии, до мая 2001 года именовался Йиглавский край, а с мая 2001 до августа 2011 — просто Высочина. Административный центр края — город Йиглава.

Административное деление 
Край Высочина состоит из 5 районов, которые в свою очередь делятся на 15 муниципалитетов с расширенной полномочиями и 26 муниципалитетов.

Население 
По переписи 2011 года в краю проживало 505 565 человек, среди других чешских регионов он находился по этому показателю на 12 месте (из 14). В крае расположено 704 населённых пункта, в том числе 35 городов. Средняя плотность населения на населенный пункт 732 человека, большинство населённых пунктов насчитывают не более 500 жителей.

Населенные пункты

Города

Сёла 
 Бенетице
 Ваповице
 Высока-Льгота
 Гералец
 Калиште
 Нова-Ржише
 Слоупно
 Хистовице
 Янков

Ссылки 
 Bernard — местная марка пива.

Примечания

Ссылки